Виљегас има више значења:

 Виљегас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Виљегас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виљегас (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виљегас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику